Gammaproteobacteria (también Gamma Proteobacteria o γ-bacteria) son una clase de bacterias que incluye diversas especies de importancia médica, ecológica y científica, como las enterobacterias (Escherichia coli), Vibrionaceae, Pseudomonadaceae y Klebsiella pneumoniae  (neumonía).

Igual que todas las proteobacterias, las Gammaproteobacteria son Gram negativas.

A esta clase pertenece gran cantidad de patógenos importantes, tales como Salmonella (enteritis y fiebre tifoidea), Yersinia (peste), Vibrio (cólera), Pseudomonas aeruginosa (infecciones intrahospitalarias o en pacientes con fibrosis quística).

Importancia 
Como ya se mencionó, Gammaproteobacteria comprende bacterias de importancia médica y científica como Enterobacteriaceae, Vibrionaceae y Pseudomonadaceae.

Un número importante de patógenos comunes pertenecen a esta clase; v. gr.: Salmonella spp. (enteritis y fiebre tifoidea), Yersinia pestis (peste), Vibrio cholerae (cólera), Pseudomonas aeruginosa (infección nosocomial o en pacientes con fibrosis quística) y Escherichia coli (intoxicación alimentaria).

Miembros del género Chromatium realizan fotosíntesis, oxidan ácido sulfhídrico («sulfuro de hidrógeno») y, en lugar de agua, generan azufre como excremento. Algunas gammaproteobacterias oxidan metano. Muchas existen en simbiosis con animales moradores en fuentes hidrotermales de ventilas oceánicas.

Filogenia 
La filogenia de Gammaproteobacteria es difícil de resolver. El análisis multiproteínico ha dado el siguiente resultado:

Familias 
 Aeromonadaceae
 Alcanivoraceae
 Alteromonadaceae
 Cardiobacteriaceae
 Chromatiaceae
 Coxiellaceae
 Ectothiorhodospiraceae
 Enterobacteriaceae
 Francisellaceae
 Halomonadaceae
 Legionellaceae
 Methylococcaceae
 Moraxellaceae
 Oceanospirillaceae
 Pasteurellaceae
 Piscirickettsiaceae
 Pseudomonadaceae
 Succinivibrionaceae
 Thiotrichaceae
 Vibrionaceae
 Xanthomonadaceae

Véase también 
 Proteobacteria

Referencias

Enlaces externos 
 
 Dicover life gammaproteobacteria